Le groupe des Corticata est un groupe d'eucaryotes bicontes fondé par Cavalier-Smith et comportant les règnes Plantae et Chromista. Leur nom signifie « qui comporte un cortex ».

Définition 
Corticata signifie « dotés d'un cortex (écorce) ». Dans la classification des Eukaryota (organismes vivants avec un noyau cellulaire), Corticata était un clade présumé regroupant des deux clades eucaryotes suivants :
 Plantae ou Archaeplastida (plantes terrestres, algues rouges, algues vertes et glaucophytes) ;
 Chromalveolata.

Cavalier-Smith y inclut dorénavant les Rhizaria, ce qui en fait un synonyme de .

Classification phylogénétique 
 Corticata
 Archaeplastida
 Glaucophyta
 Metabionta
 Rhodobionta
 Chlorobionta ou Viridiplantae
 Chromalveolata
 Hacrobia
 Cryptophyta
 Haptophyta
 Harosa
 Stramenopiles
 Halvaria
 Alveolata
 Rhizaria

Phylogénie 
Cladogramme selon les études de Cavalier-Smith et Brown Heiss:

Notes et références 

 
Biconte (nom scientifique)